Emil Julius Gumbel – statistico e pubblicista tedesco noto anche per la distribuzione di Gumbel
 Karl Gümbel – generale tedesco della Wehrmacht durante la seconda guerra mondiale
 Siegfried Gumbel – giurista tedesco, Presidente del Consiglio degli ebrei di Württemberg
 Wilhelm Theodor Gümbel – botanico tedesco